Даниил Александрович Марков (13 января 1895, Рассказово, Тамбовская губерния, Российская империя — 23 декабря 1976, Минск, Белорусская ССР, СССР) — советский невропатолог и физиотерапевт, академик НАН Беларуси (1940), доктор медицинских наук (1936), профессор и академик АН БССР (1931), Заслуженный деятель науки БССР (1964), лауреат Государственной премии БССР (1974).

Биография 
Родился 13 января 1895 году в селе Рассказово (ныне административный центр Рассказовского района Тамбовской области), Тамбовская губерния. С 1914 по 1919 год учился на медицинском факультете Саратовского университета. В 1926—1929 годы работал ассистентом неврологической клиники на факультете Саратовского университета. Работал ординатором в военном госпитале 1919-20 год. 1926 по 1930 год заведующий кафедрой неврологии Белорусского государственного университета. В 1936 году защитил докторскую диссертацию став доктором медицинских наук. С 1930 по 1941 год был директором Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии, профессор Белорусского государственного медицинского университета с 1931—1941 год. С 1947—1973 год заведующий кафедрой нервных болезней в Белорусском государственном институте усовершенствования врачей, с 1954 по 1976 год руководил лабораторией патофизиологии нервной системы Минздрава БССР при Институте физиологии АН БССР.

В годы Великой Отечественной войны был младшим врачём госпиталя оккупированного Минска 1941—1943 годов. При попытке проникновения в тыл врага с помощью партизан, был пойман и доставлен в Германию, вскоре он был освобождён советскими войсками. 

Марков Д. А. Скончался в Минске, похоронен на Северном кладбище.

Научная деятельность 
Автор более 250 научных работ, 12 монографий, по ранней функциональной диагностики, тонкой симиотике и патогенетической терапии нервных заболеваний, диагностике и лечению эпилепсии, экстрапирамидных заболеваний, рассеянного склероза. По его руководством сдано 10 докторских и 42 кандидатских диссертаций.

Был председателем и почётным членом Белорусского научного общества неврологов, нейрохирургов и физиотерапевтов, Всесоюзного научного общества неврологов и психиатров, член редколлегий журналов «Невропатология», «Физиотерапия» «Доклады А».

Некоторые опубликованные работы:
 Клиническая хронаксиметрия, 1935 г.,
 Лечение эпилепсии, 1938 г.
 Хронаксиметрия в клинике (некоторые актуальные вопросы), 1956 г.,
 Основы патогенетической терапии заболеваний нервной системы. — Минск: Беларусь, Мн., 1964 г.,
 Общая терапия и профилактика заболеваний нервной системы. — Минск: Беларусь, Мн., 1967 г.,
 Основы восстановительной терапии (лечебная реабилитация) заболеваний нервной системы. Мн., 1973.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1961 и 1971),
 Заслуженный деятель науки БССР (1964),
 Государственная премия БССР в области науки и техники (1974).

Основные работы 
сочинения
 Клиническая хронаксиметрия, Минск, Мн., 1935,
 Эпилепсии и их лечение, Минск, Мн., 1954 (совм., с Гельманом Т. М.),
 Хронаксиметрия в клинике, Минск, Мн., 1956,
 Основы патогенетической терапии заболеваний нервной системы, Минск, Мн., 1964,
 Общая терапия и профилактика заболеваний нервной системы, Минск, Мн., 1967,
 Основы восстановительной терапии (медицинской реадаптации и реабилитации) заболеваний нервной системы, Минск, Мн., 1973,
 Инфаркт мозга, Минск, Мн., 1973 (совм., с др.),
 Рассеянный склероз, М., 1976 (совм., с Леоновичем А. Л.),
 Дифференциациальная диагностика рассеянного склероза с помощью вычислительного метода (граф-схемного метода распознавания), Минск, Мн., 1976 (совм., с др.).

Литература 
 
 
 Д. А. Марков, К 80-летию со дня рождения, Вопр, курортол., № 2, с. 185, 1975.
 Даниил Александрович Марков (К 80-летию со дня рождения и 55-летию врачебной, научной и общественной деятельности), Журнал невропатологии и психиатрии, т. 75, № 8, с 1261, 1975.
 Брусиловский Л. Марков Даниил Александрович — известный советский невропатолог и физиотерапевт /1БМЭ. — 2-е издание — М., I960. — Т. 16. — С. 896.
 Д. А. Марков: (К 70-летию со дня рождения) //Вопр. курортол., физиотерапии и лечебной физкультуры. — 1965. — № 3. — С. 277—278; Жури, невро—патол. Я психиатрии. 1965. № 6. — С. 953—954.
 Даниил Александрович Марков: (К 75-летию со дня рождения) //Здравоохранение Белоруссии. — 1970. — № 1. — С. 81—82.
 Марту Дашла Аляксандравiч, беларусы савецкi вучоны у галiне неурапаталогii, ф’тятэрапи / курартстрогi//БелСЭ. — Мн., 1973. —Т. 7.—С. 19.
 Д. А. Марков: (К 80-летию со дня рождения) //Здравоохранение Белоруссии. — 1975. № 6, — С. 85—86.
 Памяти Даниила Александровича Маркова //Здравоохранение Белоруссии. — 1977. — № 3. — С. 91—92.
 Антонов И. П. Марков Даниил Александрович, советский невропатолог и физиотерапевт //БМЭ. 3-е издание, —М., 1980. — Т. 13. — С. 425.
 Марков Даниил Александрович // Белорусская ССР: Краткая энциклопедия. — Мн., 1982. — Т. 5: Библиографический справочник. — С. 376.
 Д. А. Марков: (К 90-летию со дня рождения) //Здравоохранение Белоруссии. — 1985. —М. 8. — С. 91—92.
 Леонович А. Л. Д. А. Марков — патриарх белоруской невропатологии //Медицинские новости. — 1996. —№ 3. — С. 32—33.
 Архив МЗ РБ. On. 1, д. 825.

Примечания

Ссылки 
 Даниил Марков (13 (25) .01.1895-23.12.1976) сайт Белорусского государственного медицинского университета.
 Марков Даниил Александрович сайт Национальной академии наук Белоруссии.
 Д.А. Марков - Патриарх белорусской невропатологии // Новости медицины. - 1996. - № 3. - С. 32—33.
 Имя в Белорусской науке. Марков Даниил Александрович на Центральной научнуй библиотеке имени Я. Коласа НАН Беларуси.
 
 Марков Даниил Александрович — Большая Медицинская энциклопедия

Неврологи СССР
Неврологи Белоруссии
Похороненные на Северном кладбище (Минск)